Blekinge Läns Tidning, diari en suec publicat a Karlskrona (Suècia)
 Plonker BLT (de l'acrònim en anglès Bolger Long Travel), motocicleta de trial adaptació de l'OSSA Mick Andrews Replica
 Entrepà BLT (de l'acrònim en anglès Bacon, Lettuce, and Tomat), entrepà fet de cansalada fumada, enciam i tomàquet originari dels Estats Units